Die Liste der Mannschaftskader der United States Chess League 2012 beinhaltet alle Spielermeldungen und Einzelergebnisse der United States Chess League 2012.

Allgemeines 

Die 16 Teams meldeten vor Saisonbeginn zehn Spieler. Insgesamt kamen 149 der 160 gemeldeten Spieler zum Einsatz, fünf Spieler bestritten alle Wettkämpfe ihres Teams. Punktbeste Spieler der Saison mit je 8,5 Punkten waren Sergey Erenburg, Dov Gorman (beide Philadelphia) und K. Priyadharshan (St. Louis), wobei Erenburg 13 Partien spielte, Gorman und Priyadharshan je 11. Mit Michael Omori (Seattle), Arthur Shen (New Jersey) und Jeffrey Haskel (Miami) erreichten drei Spieler 100 %, wobei Shen zwei Partien spielte, Omori und Haskel je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2012); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, CM = Candidate Master, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo (USCF): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2012); bei Spielern ohne Elozahl wird die nationale Wertung (USCF Rating) eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste von September 2012; ARM = Armenien, BLR = Weißrussland, BRA = Brasilien, CAN = Kanada, DEN = Dänemark, ECU = Ecuador, GEO = Georgien, GER = Deutschland, IND = Indien, IRI = Iran, ISR = Israel, KAZ = Kasachstan, NZL = Neuseeland, PHI = Philippinen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, TKM = Turkmenistan, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, ZIM = Simbabwe
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 MVP: Punkte in der Wertung Most Valueable Player

Seattle Sluggers

Philadelphia Inventors

Manhattan Applesauce

Arizona Scorpions

Dallas Destiny

St. Louis Arch Bishops

New York Knights

Baltimore Kingfishers

New Jersey Knockouts

San Francisco Mechanics

Connecticut Dreadnoughts

Los Angeles Vibe

Boston Blitz

Miami Sharks

New England Nor'easters

Carolina Cobras

Anmerkungen 
 Berücksichtigt sind sowohl die Wettkämpfe der Vorrunde (Regular Season) als auch die der Endrunde (Playoff).
 Mehrere Spieler sind in den Spielerlisten nicht aufgeführt, wurden aber eingesetzt. Dies betrifft Ben Finegold (St. Louis), Carey Theil (New England) und Sarah Chiang (Dallas).

Weblinks 
 Spielplan und Ergebnisse auf der Homepage der USCL (englisch)

Einzelnachweise 

Schach 2012
United States Chess League